Розширення — множина об'єктів що ним описуються.
 Розширення — Дія за знач. розширити, розширювати і розширитися, розширюватися. 
 Розширення — Потовщена, збільшена частина чого-небудь. 
 Розширення — У системах обробки інформації – процес одночасного кодування групи символів або результат цього процесу.

Див. також 
 Розширення браузера
 Розширення Всесвіту
 Розширення групи
 Розширення Європейського Союзу
 Розширення мінералів
 Розширення файлу